Bertrand François peut désigner :
 Bertrand François (1756-1805), peintre toulousain, certaines de ses œuvres sosnt conservées à la Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse et au Musée des Augustins dans cette même ville ;
 Bertrand François, entraîneur français de handball.